Plusieurs villes possèdent une rue Seutin :

Rue Seutin à Bruxelles
 Rue Seutin à Nivelles

Notes et références

Voir aussi 
 

Seutin Rue